Collegium poetarum steht für:

 Collegium poetarum (Rom) im antiken Rom 
 Collegium poetarum et mathematicorum, Studiengemeinschaft zur Förderung humanistischer Bildung, siehe Poetenkolleg